El Cristo es el nombre de varios lugares:

 El Cristo, corregimiento de la provincia de Coclé, Panamá;
 El Cristo, corregimiento de la provincia de Chiriquí, Panamá;
 El Cristo, barrio de la ciudad de Oviedo, España.